Mesapamea brevipennis är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1965. Mesapamea brevipennis ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
brevipennis